Torre de les Aigües del Besòs, al districte de Sant Martí, de Barcelona
 Torre de les Aigües (Eixample), a l'Eixample de Barcelona
 Torre de les Aigües (Granollers), masia de Granollers (Vallès Oriental)
 Torre de les Aigües (Terrassa), a Terrassa (Vallès Occidental)

Vegeu també 
 :Categoria:Torres d'aigua